Frey může být:

Jméno 
 Frey – bůh ze staré severské mytologie

Příjmení 
 Bedřich Frey mladší (1835–1901) – český chemik, cukrovarník, statkář a podnikatel
 Bedřich Frey starší (1800–1879) – český chemik, farmaceut, statkář a podnikatel
 Glenn Frey (1948–2016) – americký zpěvák, skladatel, producent a herec
 Ignác Frey (1727–1790) – malíř a mědirytec
 Jan Václav Xaver Frey von Freyenfels (1705–1776) – olomoucký a vratislavský kanovník a prelát
 Junius Frey (1753–1794) – alchymista, spisovatel a básník
 Justus Frey – literární pseudonym, pod kterým tvořil český lékař, básník a spisovatel Andreas Ludwig Jeitteles (1799–1878) 
 Karl-Richard Frey (* 1991) – německý zápasník – judista
 Nicolas Frey (* 1984) – francouzský fotbalový obránce
 Sébastien Frey (* 1980) – francouzský fotbalový brankář a reprezentant

Příjmení fiktivních postav 
 Ian Frey – postava z románu Oscara de Muriel Vražedné struny

Podobná jména 
 Frei – příjmení německého původu
 Frej – počeštěná varianta příjmení
 Freya (jméno) – germánská bohyně plodnosti a úrody, lásky, krásy, války, čarodějnictví